José Fernández
 José Fernández (1928–2009) válogatott chilei labdarúgó
 José Fernández (1939) válogatott perui labdarúgó
 José Fernández (1992–2016) kubai-amerikai baseballjátékos

hasonló nevű személyek
 José Joaquín Fernández de Lizardi (1776–1827) mexikói költő, író, újságíró
 José Ramón Fernández (1923–2019) kubai tábornok, politikus
 José Alberto Fernández (1970) válogatott hondurasi labdarúgó
 José Carlos Fernández (1971) válogatott bolíviai labdarúgó
 José Carlos Fernández (1983) válogatott perui labdarúgó
 José Luis Fernández (1987) válogatott argentin labdarúgó